Михаи́л О́сипов:
 Осипов, Михаил Алексеевич — российский физик.
 Осипов, Михаил Григорьевич (1907—1970) — советский инженер-строитель, первый директор института Гипровостокнефть, лауреат Ленинской премии 1966 года.
 
 Осипов, Михаил Михайлович (1918—1943) — военный лётчик, Герой Советского Союза.